Силва може да се отнася до:

Лично име 
Вариант на женското име Силвия:
 Силва Зурлева – българска журналистка

Фамилно име 
 Вилиан Боргеш да Силва – бразилски футболист
 Давид Силва – испански футболист
 Марина Силва – бразилска политичка
 Маркош да Силва – бразилски футболист
 Тони Силва – футболист от Гвинея-Бисау
 Няколко души с име Тиаго Силва:
 Тиаго Силва (р. 1979) (Тиаго Силва дош Сантош) – бразилско-български футболист
 Тиаго Силва (р. 1984) (Тиаго Емилиано да Силва) – бразилски футболист
 Уелингтон Брито да Силва (Том) – бразилско-български футболист